Signatura může být:

 podpis, jméno, značka, autorské označení uměleckého díla
 značka vyjadřující umístění předmětu ve sbírkách (např. knihy v knihovně, listiny v archivu, sbírkového exponátu v muzeu apod.)
 signatura (polygrafie) – pořadové číslo tiskového archu, knižní arch
 signatura (obchod) – obchodní značka, číselná kód na obalu zboží apod.
 signatura (farmacie) – štítek na lékovce, popis na obalu léku apod.
 zastarale též hlavní rys, převažující ráz, nejvýznačnější vlastnost, základní známka či znamení